Iwo z Bretanii (1253-1303), ksiądz i wikariusz sądowy
 Iwo z Chartres (ok. 1040-1116), biskup i teoretyk prawa